Сеис де Мајо има више значења:

 Сеис де Мајо (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сеис де Мајо (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сеис де Мајо (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сеис де Мајо (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику